Zakynthos (mythologie), de zoon van Dardanus
Zakynthos (eiland), een naar hem vernoemd eiland
Zakynthos (stad), de gelijknamige stad